

События 
 Консулы: Гней Октавий и Гай Скрибоний Курион (два плебея); проконсул: Марк Юний Силан (в Азии); преторы: Гай Кассий Лонгин, Марк Теренций Варрон Лукулл (по делам иноземцев), Марк Фонтей, Марк Юний Инк и Секст Педуцей; народный трибун: Гней Сициний; квесторы: Гай Меммий и ; монетные триумвиры: Гней Корнелий Лентул Марцеллин, Луций Лукреций Трион и Луций Рустий; салий: Гай Клавдий Пульхр.
 Победа Сертория над римскими полководцами. В Испанию направлен Помпей.
 Цицерон выступает в римском суде по гражданским делам с защитительной речью в поддержку популярного в те времена актёра Квинта Росция Галла. Самая трудная с юридической точки зрения из всех сохранившихся речей оратора.
 Александр Яннай убит во время осады греческого города. Гиркан, сын Александра Янная и Саломеи, стал первосвященником Иудеи.
 76—67 — Царица Иудеи Саломея Александра. Вдова Александра Янная. Поддерживала фарисеев.

Примечания

См. также